Wendy O. Williams (1949–1988) – amerykańska piosenkarka i autorka tekstów, aktorka
 Wendy Williams (ur. 1934) – brytyjska aktorka
 Wendy Williams (ur. 1964) – amerykańska aktorka, projektanka mody, osobowość telewizyjna 
 Wendy Williams (ur. 1967) – amerykańska skocznikini do wody, medalistka olimpijska